Slovenska krajina je ime več zgodovinskih pokrajin:

 Slovenska marka, srednjeveška pokrajina na območju današnje Dolenjske, in tedaj sestavni del Kranjske
 Slovenska krajina (Ogrska), slovensko govoreča območja v Kraljevini Ogrski od poznega 18. stoletja do trianonske pogodbe leta 1920.

en:Slovene March